Haus der Musik steht für:
 Haus der Musik Innsbruck, ein Multifunktionsgebäude in Innsbruck
 Haus der Musik (Stuttgart), ein Musikinstrumentenmuseum in Stuttgart
 Tonger – Haus der Musik, Musikalienhandlung in Köln
 Haus der Musik, ein Klangmuseum in Wien
 Haus der Musik (Wiesbaden), ein Musikverlag in Wiesbaden
Siehe auch:
 Musikhaus
 Hausmusik